

Cinema 
 Unbreakable (filme), com Bruce Willis e Samuel L. Jackson

Música 
 Unbreakable (álbum de Backstreet Boys)
 Unbreakable (álbum de Scorpions)
 Unbreakable (álbum de Fireflight) ou sua faixa-título
 Unbreakable (álbum de Janet Jackson)
 Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1
 Unbreakable (canção de Alicia Keys)
 Unbreakable (canção de Westlife)
 Unbreakable (canção dos Sinplus)

Desambiguações de artes